Chang Almās kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kūh-e Chang Almās, berg, Kurdistan, 
 Chang Almās (ort i Iran), Zanjan, 

Robotskapade Iranförgreningar